Натуральне число 764
 764 рік до нашої ери
 764 рік нашої ери